Бавитс има више значења:

 Бавитс (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бавитс (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику